Cantzler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Cantzler (* 1566), deutscher Kartograph
 Ernst Cantzler (* 1940), deutscher DEFA-Drehbuchautor und Regisseur
 Oskar Cantzler (1890–1960), deutscher Generalleutnant
 Roland Cantzler (* 1931), deutscher Jurist und Politiker (CSU), MdB

Siehe auch: 
 Canzler
 Kanzler (Begriffsklärung)